«На Запад» () — цикл, состоящий из шести эпизодов и в общей сложности длящийся 9 часов, повествует параллельно об истории народа лакота и семьи Уилеров. Премьера вышла на экраны 10 июня 2005 года на канале TNT. Фильм основан на реальных событиях, произошедших в то время.

Съёмки фильма проходили в Альберте и Нью-Мексико.

Сюжет

Эпизод 1 — Колесо звёзд 
Ревущий Медведь, пожилой знахарь племени лакота-сиу видит вещий сон, рассказывающий, что бизоны, которые очень дороги для племени, скоро исчезнут из прерий. А сами индейцы будут «насильно заключены в каменные ящики». Его ученик Летящий Орёл не верит в это видение и убеждает людей изгнать Ревущего Медведя из племени. Мальчик Белое Перо находит Ревущего Медведя, чтобы узнать побольше о его вещем сне.

Чуть позже, во время охоты на бизонов, много людей из племени погибают во время панического бегства животных. Оказавшийся на пути разъяренного стада Белое Перо чудом выживает, и его переименовывают в Любимца Бизонов. Люди начинают расценивать его как «святого человека».

Тем временем, молодой колёсный мастер Джейкоб Уилер собирается пойти покорять неизведанные земли на Диком Западе вместе с великим первопроходцем Джедедайей Смитом. В пути он встречает Женщину Громовое Сердце, сестру Любимца Бизонов, выданную замуж племенем за торговца-француза, но овдовевшую и попавшую в плен в результате набега кроу. Вступив в поединок за право обладания проданной в рабство индианкой, Джейкоб убивает своего противника и женится на ней.

Эпизод 2 — Манифест судьбы 
После того, как Джейкоб Уилер пожил среди индейцев Лакота, он решает взять свою жену Женщину Громовое Сердце и дочь Маргарет Яркий Луч в Уилертон, Вирджиния, чтобы познакомить их со своей семьей. Их приняли не очень хорошо, в результате чего Джейкоб решает поехать обратно на Запад. С ними также решают поехать брат Джейкоба — Джэтро и их кузины: Лиа, Рэйчел и Наоми.
Во время похода Джейкоб был ранен индейцами и оставляет свою семью под присмотром Джэтро.

Эпизод 3 — Мечты и планы 
Джейкоб Уилер долго не может найти свою семью. Он записывается в ряды добровольцев под командованием капитана Джона Чарльза Фримонта и присоединяется к его исследовательской экспедиции (1844) в надежде отыскать своих родных. Тем временем Джэтро и Громовое Сердце посчитали, что Джейкоб погиб, и поженились.

Во время стоянки армии капитана Фримонта на одном маленьком ранчо в Калифорнии Джейкоб замечает свою жену и своих подросших детей. Также он замечает, что его жена и кузен женаты.

Начинается жестокая война между белыми американцами и индейцами. В результате погибает множество людей и с одной стороны и с другой.

Эпизод 4 — Ад на колесах 
Декабрь 1863 года. Началось строительство железной дороги. Компании Union Pacific и Central Pacific прокладывают дорогу, соединяющую Запад и Восток. Идет объединение двух частей страны.

В это время белые американцы жестоко и беспощадно истребляют индейцев. В результате этой ожесточенной войны индейцы покидают свои земли и идут в резервации. 40-летняя дочь Джейкоба и Громовое Сердце — Маргарет Яркий Луч — оказывается в резервации.

Эпизод 5 — Боевые потери 
В 1874 году в Блэк-Хилс открыто золото. Это место провозглашено собственностью индейцев лакота-сиу, так как они издавна считали это место священным. Но, несмотря на это, начинают приезжать белые поселенцы в поисках золота.

Индейцы хотят мира. Вождь Красное Облако договаривается о мире с белыми в резервации Пайн-Ридж. Но множество молодых индейцев решили присоединиться к Сидящему Быку, который ведет войну с американцами…

Эпизод 6 — Танец духа 
Десять лет прошло с момента окончания Эпизода 5. Роберт и Клара Уилер возвращаются домой, разочаровавшись в школе, куда они были наняты, чтобы работать, и Клара начинает учить индейских детей в резервации. 60-летний Любимец Бизонов (Джозеф М. Маршалл III) считает, что он нашел предсказание пророка, когда пайютский проповедник Вовока вдохновляет своих людей Танцем Духа. Но ритуал возбуждает больше страха среди тех, кто желает содержать коренных американцев. Весомый Голос воссоединяется со своим братом Алое Копье. В течение нескольких недель Танец Духа становится заметным явлением не только в резервации. Местные журналисты, преувеличивая, изображают танец с «садистским» и «мятежным» характером.

В ролях 

 Ирен Бедард — Маргарет Яркий Луч
 , Шила Таузи — Женщина Громовое Сердце
 Рассел Минс, Зан Макларнон — Бегущий Лис
 Майкл Спирс, Джил Бирмингем — Звёздный Пёс
 Мэттью Сеттл, Джон Терри — Джейкоб Уилер
 Чивз Эзане, Стив Ривис — Белое Перо/Любимец Бизонов
 Тайлер Кристофер — Джейкоб Уилер Младший
 Рэйчел Ли Кук — Клара Уилер
 Скит Ульрих — Джетро Уилер
 Рауль Трухильо — Красное Облако
 Лэнс Хенриксен — Дэниэл Уилер
 Бальтазар Гетти — Дэвид Уилер
 Тайлер Пози, Кристиан Кейн — Эйб «Высокий Волк» Уилер
 Мэттью Модайн — Самсон Уилер
 Алан Тьюдик — Нейтан Уилер
 Грэм Грин — Атакующий Медведь
 Уэс Стьюди — Чёрный Котёл
 Морис Бердйеллоухэд — Твердый Щит
 Джош Бролин — Джедедайя Смит
 Гэри Бьюзи — Джонни Фокс
 Кит Кэррадайн — Ричард Генри Пратт
 Джессика Кэпшоу — Рэйчел Уилер
 Кери Расселл — Наоми Уилер
 Уилл Паттон — Джеймс Флетчер
 Джонатан Скарф — генерал Кастер
 Джонатан Джосс — Вовока (в эпизоде Ghost Dance)
 Эрик Швейг — Сидящий Бык
 Форрест Файр — Томас Дюрант
 Том Беренджер — Джон Чивингтон

Семейное древо Уилеров 
Источник:

Награды 
 премия «Эмми»
 Лучший мини-сериал
 Лучшая музыкальная композиция
 Лучший подбор актеров
 Лучшие спецэффекты
 Лучший сценарий
 Лучшая женская роль —

Примечания

Ссылки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Телесериалы США, запущенные в 2005 году
Телевизионные мини-сериалы США
Драматические телесериалы США
Фильмы Саймона Уинсера
Программы телеканала TNT
Телесериалы в жанре вестерна
Телесериалы DreamWorks Television
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы на английском языке
Фильмы об индейцах
Телесериалы США, завершённые в 2005 году
Телевизионные мини-сериалы 2005 года